Верхняя Самара (), село, 
Верхнесамарский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682001. Население по переписи 2001 г. составляет 680 (303/377 м/ж) человек.

Является административным центром Верхнесамарского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Варваровка,
Веселое,
Павловка и
Федоровка.

Географическое положение 
Село Верхняя Самара находится на левом берегу реки Самара, русло которой сильно изрезанное, образует много лиманов, затонов, есть мосты.
Примыкает к селу Веселое.
На противоположном берегу находится село Павловка.

История 
 1800 - дата основания.

Экономика 
 В селе есть несколько молочно-товарных, свино-товарная и птице-товарная фермы.
 Парники.

Культура 
 Школа.
 Клуб.
 Стадион.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района